Wadsworth kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wadsworth (Illinois)
Wadsworth (Nevada)
Wadsworth (Ohio)
Verder:
Wadsworth (Engeland), een parish in West Yorkshire